Ральф Майкл Айнесон (; род. ) — британский актёр. Наиболее известен по роли торгового представителя Криса Финча в сериале «Офис» (2001—2003) и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, генерала-майора Николая Тараканова в мини-сериале «Чернобыль» (2019).

Ранняя жизнь 
Айнесон родился в Лидсе (Уэст-Йоркшир). Он учился в школе Вудли, Северном Йоркшире, и в школе Поклингтон. В ранних 1990-х, после обучения театральному искусству в Ланкастерском университете, он был учителем в колледже Йорка, где он также был тренером по крикету.

Карьера

Телевидение 
Он играл Фрэнка Монка в эпизоде «Раны» седьмого сезона сериала «Воскрешая мёртвых». У Айнесона была небольшая роль в четвёртом эпизоде первого сезона драматического сериала BBC «Эта жизнь». Он играл Дагмера Щербатого во втором сезоне сериала HBO «Игра престолов». Он играл Криса Финча в сериале канала BBC «Офис».

В мини-сериале 2012 года канала ITV «Титаник» он сыграл Стюарда Харта. В мини-сериале 2019 года «Чернобыль» исполнил роль руководителя воинскими подразделениями ликвидаторов генерала-майора Николая Тараканова.

Кино 
Его голливудские фильмы включают «Первого рыцаря», «Из ада», «Секс, наркотики и рок-н-ролл» и небольшую роль в фильме «Проклятый „Юнайтед“».

Айнесон играл пожирателя смерти Амикуса Кэрроу в «Гарри Поттере и Принце-полукровке», «Гарри Поттере и Дарах Смерти. Части 1» и «Части 2».

В 2014 году он появился в фильме студии Marvel Studios «Стражи Галактики». В 2015-м у него была небольшая роль в шпионском фильме «Kingsman: Секретная служба», где он играл полицейского, допрашивавшего Эггси, а также одна из главных ролей в мистической картине «Ведьма», премьера которой состоялась на кинофестивале Сандэнс. 

В 2017 году Ральфа можно было увидеть во второстепенной роли в фильме «Звёздные войны: Последние джедаи», а в 2018 – в роли Рика в фантастической ленте Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». В 2020-м актер был занят в проектах «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Кукла 2: Брамс». 

В середине июля 2021 года в российский прокат выйдет экшн-комедия «Пороховой коктейль» при участии Ральфа. А в конце августа - фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре». Актер сыграл в фильме Зелёного Рыцаря.

Озвучивание 
Айнесон использует свой характерный йоркширский акцент в различных закадровых переводах.

ТВ-рекламы, которые использовали его голос, включают: lastminute.com, автомобили Dacia и Wickes. Айнесон дал свой голос и образ печально известному пирату Чарльзу Вейну в игре «Assassin’s Creed IV Black Flag».

Личная жизнь 
Женат. Имеет двоих детей: сына Люка (род. 1999) и дочь Ребекку (род. 2003).

Является болельщиком футбольного клуба «Лидс Юнайтед».

Избранная фильмография

Кино

Примечания

Ссылки 
 
 Ralph Ineson: BBC’s The Office